Marathons in Frankrijk met minimaal 200 deelnemers.

Resultaten gelopen in een gecertificeerde marathon zijn door de Wereld Atletiekbond goedgekeurd voor opname in de internationale marathon ranglijst.

Zie ook 
 Lijst van marathons in Nederland
 Lijst van marathons in België
 Lijst van marathons in Duitsland
 Lijst van marathons

Referenties 

Atletiekwedstrijd in Frankrijk
 Frankrijk
Frankrijk
Marathons